Moonie steht für:
 Moonie (Queensland), Ort in Australien
 Moonie (Highway), Highway in Australien
 The Moonies, britische Rockband
 Super Moonies, deutsche Popgruppe
 Angehöriger der Moon-Bewegung, siehe Vereinigungskirche
 Mount Moonie, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Personen:
 Lewis Moonie, Baron Moonie (* 1947), britischer Pharmakologe und Politiker

Siehe auch:
 Mooney (Begriffsklärung)
 Muni